Die Open Città della Disfida 2018 waren ein Tennisturnier, das vom 9. bis 15. April 2018 in Barletta stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 189 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 171 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 183 kB)

ATP Challenger Tour 2018
Tennisturnier in Barletta